

Cinema 
 The Colony – cortometraggio del 2007 per la regia di Jeff Barnaby
 The Colony – film del 2013 diretto da Jeff Renfroe

Geografia 
 The Colony – comune (city) degli Stati Uniti d'America della contea di Denton nello Stato del Texas

Televisione 
 Prigionieri di un incubo (The Colony) – film per la televisione del 1995 diretto da Rob Hedden
 The Colony – film per la televisione del 1996 diretto da Tim Hunter
 The Colony – serie televisiva statunitense del 2009

Videogiochi 
 The Colony – videogioco del 1988

Pagine correlate 
 Colony